Дуня Здоуц (; ) — австрийская биатлонистка. Серебряный призёр чемпионата мира в смешанной эстафете. Неоднократный призёр Чемпионата Европы по биатлону среди юниоров.

Карьера 
Дебют Дуни Здоуц на международной арене состоялся на юниорском Чемпионате мира по биатлону 2011 года в чешком Нове-Место-на-Мораве, где она заняла 17-е место в индивидуальной гонке.

В 2014 году на Чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Преск-Айле австрийка вместе со своими подругами по команде Сюзанной Хоффманн и Лизой Терезой Хаузер завоевала бронзовую медаль в эстафете. В том же году Здоуц выиграла бронзу в составе женской команды Австрии на юниорском Чемпионате Европы по биатлону в Нове-Место-на-Мораве.

Дебютировала австрийка в Кубке мира на домашнем этапе в Хохфильцене (07.12.2013) в женской эстафете, которую команда Австрии завершила на 16 месте. Первая личная гонка Дуни на Кубке Мира — индивидуальная гонка в Остерсунде, состоявшаяся 4 декабря 2014 года, в ней спортсменка показала 74-й результат. На Чемпионате Европы среди юниоров в эстонском Отепя австрийка завоевала три награды: серебро в спринте и индивидуальной гонке и бронзу в эстафете.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Ссылки 
 

Биатлонисты Австрии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Всемирных военных игр